Josef Fischnaller ist der Name folgender Personen:

* Josef Fischnaller (Maler) (1927–2006), österreichischer Maler und Bildhauer
 Josef Fischnaller (Fotograf) (* 1964), österreichischer Fotograf